Девер Аким Оргилл (; родился 8 марта 1990 года в Порт-Антонио, Ямайка) — ямайский футболист, нападающий клуба «Антальяспор» и сборной Ямайки.

Клубная карьера 
Во время обучения в школе Девера заметил бывший футболист и тренер Эндрю Эдвардс. Он поспособствовал поступлению Оргилла в академию канадского «Ванкувер Уайткэпс». Из-за травм Девер почти не играл за основную команду, но помог ей завоевать серебро первенства Канады.

Летом 2010 года он вернулся на родину, став футболистом клуба «Сент-Джорджес». 26 сентября в матче против «Портмор Юнайтед» Девер забил свой первый гол за команду.

В 2013 году Оргилл перешёл в финский «Мариехамн». 5 мая в матче против «Интера» из Турку он дебютировал в чемпионате Финляндии. 23 мая в поединке против «Хонки» Девер забил свой первый гол за «Мариехамн». В 2015 году Оргилл помог команде завоевать Кубок Финляндии, став в пятью мячами его лучшим бомбардиром.

В начале 2017 года Девер перешёл в австрийский «Вольфсберг». 11 февраля в матче против «Рида» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. Через неделю в поединке «Маттерсбурга» Оргилл забил свой первый гол за «Вольфсберг».

31 января 2019 года Оргилл перешёл в клуб чемпионата Турции «Анкарагюджю» и подписал с ним контракт на полтора года.

Международная карьера 
10 октября 2010 года в товарищеском матче против сборной Тринидада и Тобаго Девер дебютировал за сборную Ямайки.

Летом 2016 года Оргилл принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против сборных Мексики и Уругвая.

Оргилл был включён в состав сборной Ямайки на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019. В первом матче в групповом раунде против сборной Гондураса забил два гола на 15-й и 41-й минутах и вместе с командой добился победы со счётом 3:2.

Достижения 
Командные

 «Мариехамн»
 Чемпион Финляндии — 2016
 Обладатель Кубка Финляндии — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс» (1986—2010)
Игроки ФК «Мариехамн»
Игроки ФК «Вольфсберг»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Антальяспор»